Буддийский монастырь Пелкор Чёде в Тибете.
 Буддийский монастырь  (Храм Тар, Таэр-сы, Таерсы) в Китае.

См. также 
 Кумбум